Маркиан (Marcianus; Marcian) е име на:

 Маркиан, византийски император
 Маркиан Младши, внук на император Маркиан; узурпатор 479−480 г. против император Зенон
 Маркиан (генерал), племенник на император Юстин II; magister militum на Изтока 572–573 г.
 Елий Маркиан, римски юрист по времето на император Септимий Север
 Марк Юлий Гесий Маркиан, сирийски промагистрат, втори съпруг на Юлия Мамея, баща на Александър Север (208-235)
 Маркиан Попов (1902 – 1969), съветски генерал